Бихачско-Петровацкая епархия () — епархия Сербской православной церкви с центром в Босански-Петроваце.

История 
Восстановлена 19 мая 1990 года решением Священного Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви из частей части Баня-Лукской и Далматинской епархий.

Большой урон епархии нанесён в 1995 году в ходе операции хорватских войск «Буря», в результате которой уничтожено 26 и сильно повреждено 68 храмов, пострадало более 30 других церковных объектов. В Ливно был взорван склеп-памятник с останками жертв хорватских усташей во время Второй мировой войны. На начало 2000 года большинство священников епархии находилось в изгнании. Епископ Бихачско-Петровацкий Хризостом смог возвратился в свой кафедральный город лишь осенью 2002 года.

Архиерейские наместничества 
 Граховско-Дрварское
 Ключское
 Лиевлянско-Гламочское
 Петровачско-Бихачское
 Санско-Крупское
 Шиповское

Епископы 

 Вениамин (Таушанович) (23 мая 1926 — 29 октября 1928)
 Николай (Мрджя) (19 мая 1990 — 12 июля 1991) в/у, еп. Далматинский
 Хризостом (Евич) (12 июля 1991 — 1 июня 2013)
 Афанасий (Ракита) (1 июня 2013 — 24 мая 2017)
 Сергий (Каранович) (с 24 мая 2017)

Литература

Ссылки 
 20 година Епархије бихаћко-петровачке
 БИХАЧСКО-ПЕТРОВАЦКАЯ ЕПАРХИЯ

 
Епархии Сербской православной церкви
Организации, основанные в 1990 году